Cet article est consacré à la comparaison des principales familles de lanceurs en opération ou retirées du service développés par les pays disposant d'un programme spatial.

Légende :

Notes et références

Articles connexes 
 Comparaison de lanceurs lourds

Lanceur spatial
Comparaison